Minta – ipocoristico del nome proprio di persona inglese femminile Araminta
Minta – altro nome di Menta, ninfa della mitologia greca
Minta – comune del Camerun nel dipartimento di Haute-Sanaga